Вязовики — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязовики — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Вязовики — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.